Extreme Rules (2011) — третье по счёту шоу Extreme Rules, PPV-шоу производства американского рестлинг-промоушна WWE. Шоу прошло 1 мая 2011 года в Тампе, штат Флорида на арене «Сент-Пит Таймс форум».

Данное шоу было продано в количестве 209 тысяч копий, что превышает сумму продаж прошлогоднего pay-per-view.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 

WWE Extreme Rules